Reiner ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum. Er liegt östlich von Cavalerius und südwestlich von Marius. Der Rand ist scharf und kaum erodiert. Das Innere weist einen Zentralberg auf.
Westlich von Reiner liegt Reiner Gamma, ein Gebiet mit auffallend hoher Albedo.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen und Mathematiker Vincentio Reinieri offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Reiner auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)